«Пало́мничество Чайльд-Гaро́льда» () — поэма в четырёх частях, написанная лордом Джорджем Гордоном Байроном. Впервые опубликована в период между 1812 и 1818 годами. Посвящение поэмы — обращение к Ианте (в оригинале — ), под именем которой скрыта дочь английских знакомых Байрона. «Паломничество Чайльд-Гарольда» описывает путешествия и размышления пресыщенного молодого человека, который разочаровался в жизни, полной удовольствий и веселья, и ищет приключений в незнакомых землях. В более широком смысле поэма — выражение тоски и разочарования, которые ощущает поколение, утомлённое эпохой Великой французской революции и последовавших за ней наполеоновских войн. Обозначение главного героя происходит от старинного английского childe («чайльд») — рода титула ( XIII—XIV вв.) для молодого дворянина, готовившегося к посвящению в рыцари. Этот титул, как указывает автор поэмы, был выбран как наиболее сообразный со старинной формой стихосложения.

Содержание 
Поэма содержит элементы, которые принято считать автобиографичными, так как Байрон создаёт часть сюжетной линии исходя из опыта, полученного во время путешествий по Средиземноморью вообще, и в частности Албании, Испании, Португалии, Эгейскому морю и Греции в 1809—1811 годах. «Ианта» — это его ласковое обращение к Шарлотте Мэри Харли, одиннадцатилетней дочери  графа Эдуарда Оксфорда и леди Оксфорд (прапрабабушки художника Фрэнсиса Бэкона).
В целесообразности издания первых двух частей Байрон чрезвычайно сомневался, поскольку очень многое в них было напрямую сопоставимо с его личностью и судьбой. Они были изданы Джоном Мюрреем по настоянию друзей Байрона в 1812 году и принесли как произведению, так и его автору неожиданное внимание общественности. Байрон позже писал: «я проснулся однажды утром и узнал, что знаменит».

Байронический герой 

Поэма выявила в себе первый пример байронического героя. Идея байронического героя несёт в себе множество следующих различных характеристик:
 Герой должен иметь высокий уровень интеллекта и восприятия, а также — быть в состоянии легко приспособиться к новым ситуациям и использовать хитрость для собственной выгоды. Так, Чайльд-Гарольд прекрасно образован, воспитан и умён, а также наделён внешней привлекательностью, стилем и тактом. Кроме очевидного очарования, которое это автоматически создаёт, он борется со своей честной прямотой, будучи склонным к колебанию настроения или биполярным стремлениям.
 В целом герою присуща непочтительность к любой власти, — таким образом, создаётся изображение байронического героя как изгнанника или изгоя.
 Также у героя есть склонность быть высокомерным и циничным, потворствуя саморазрушительному поведению, которое сочетается с потребностью обольщения женщин.
 Таинственность героя — безусловно усиливающий фактор его привлекательности, однако ещё более провоцирующий его частое столкновение с теми или иными проблемами.

Характер байронического героя частотен в романах, фильмах и пьесах.

Структура произведения 
Поэма состоит из четырёх песен, написанных спенсеровой строфой, имеющей в себе восемь строк ямбического пентаметра, дополняемых одним александрийским стихом (двенадцатисложной ямбической строкой), и имеет структуру рифмы ABABBCBCC.

Интерпретации 

Чайльд-Гарольд стал проводником для собственных убеждений Байрона. В предисловии к третьей книге Байрон признаёт тот факт, что его герой — только расширение взгляда на себя самого. Согласно позиции Джерома Макганна, маскируя себя в образе литературного персонажа, Байрон смог выразить следующий взгляд: «Самая большая трагедия человека состоит в том, что он может осознать совершенство, которого он не может достигнуть».

В культуре 
 1834 — «Гарольд в Италии», симфония Г. Берлиоза (op. 16; H 68)
  — «Гарольд в Италии», балет Л. Ф. Мясина на музыку одноимённой симфонии Г. Берлиоза
 1832 — «Паломничество Чайльд-Гарольда». Картина Уильяма Тёрнера

Упоминания 
 Чайльд-Гарольд трижды упоминается в знаменитом произведении А. С. Пушкина «Евгений Онегин», когда автор сравнивает Онегина с ним. Ещё один раз упоминается в пояснениях Пушкина к роману.
 Упоминается в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин» на либретто К. Шиловского, когда Евгений обращается к Ленскому:
Ты не танцуешь, Ленский? Чайльд-Гарольдом стоишь каким-то! Что с тобой?

Ссылки

Литературоведение
 
 Childe Harold's Pilgrimage: Lord Byron and the Battle of Waterloo 
Байрон и Наполеон: опыт интерпретации творческой биографии Байрона и поэмы "паломничество Чайльда Гарольда"

Текст произведения
 Текст оригинала в Викитеке .
Байрон Дж.Г. Паломничество Чайльд-Гарольда. Дон-Жуан

Аудиозаписи
 Childe Harold's Pilgrimage by George Gordon, Lord BYRON read by Peter Tucker | Full Audio Book. // Канал LibriVox на YouTube.
 Байрон Джордж Гордон. Паломничество Чайльд-Гарольда. Перевод на русский (Песнь 1-я , читает А. Консовский. 1979 г. Часть 1-ая из 2-х) // Канал «Архив „Старого радио“» на YouTube.

Примечания 

Поэмы Джорджа Байрона
Поэмы 1818 года
Поэмы на английском языке